L'expression feu vert peut désigner :
 Feu de circulation, signalisation routière lumineuse ;
 Indication s'adressant aux conducteurs des trains : feu vert ;
 Expression obtenir le feu vert signifiant « obtenir l'autorisation » ;
 Feu vert, une émission diffusée sur la chaîne belge RTB ;
 Chaine de magasins spécialisés dans les accessoires automobile : Feu Vert.

Voir aussi 
 Green Light